Szabados József (1818–1892) kanonok, költő
 Szabados József (1927–2004) közgazdász, rádiós szerkesztő, igazgató
 Szabados József (1905–?) aljegyző, polgármester, nyilas politikus
 Szabados József (1938) matematikus
 Szabados József (1971) labdarúgó

Jegyzetek